Le nom de « château de Brignac » est porté par plusieurs édifices, notamment :

En France 
 Le château de Brignac à Brignac-la-Plaine, dans la Corrèze.
 Le château de Brignac à Royères, dans la Haute-Vienne.
 Le château de Brignac à Saint-Guyomard, dans le Morbihan.
 Le château de Brignac à Seiches-sur-le-Loir, en Maine-et-Loire.

Brignac